Сезона 1995/1996 Премијер лиге била је четврта сезона Премијер лиге. Победник је био Манчестер Јунајтед са 82 поена.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 1994/1995

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 1995/96. у енглеском фудбалу